Pointtrøjen i cykelløbet Giro d'Italia bæres (og vindes) af rytteren som har taget flest point på etaperne. Den blev indført i 1967 og var rød (Maglia rosso passione). Den blev udskiftet med en lilla trøje i 1970, kaldt Maglia ciclamino (Navnet kommer fra farven på alpeblomsten cyclamen) og blev brugt frem til og med 2009, da der blev skiftet tilbage til den røde. I 2017 var Maglia ciclamino tilbage.

Francesco Moser og Giuseppe Saronni har vundet trøjen fire gange, mens Mario Cipollini, Roger De Vlaeminck og Johan Van der Velde har vundet den tre gange hver.

Trøjen svarer til den grønne pointtrøje i Tour de France og den grønne (pr. 2010) pointtrøje i Vuelta a España.

Vindere 

Otte ryttere har vundet pointtrøjen mere end en gang:

Referencer

Giro d'Italia
Cykeltrøjer